Максим Третьяк:
 Третьяк, Максим Владимирович (род. 1984) — украинский боксёр, участник Олимпийских игр.
 Третьяк, Максим Дмитриевич (род. 1996) — российский хоккеист.